Żółwin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Żółwin, un village de la powiat de Międzyrzecz  
 Żółwin, un village de la powiat de Strzelce-Drezdenko
  
dans la voïvodie de Mazovie
 Żółwin, un village de la powiat de Pruszków